Hair – musical del 1967, scritto da James Rado, Gerome Ragni e Galt MacDermot
 Hair – adattamento cinematografico del musical diretto da Miloš Forman nel 1979
 Hair – brano del musical Hair, singolo dei Cowsills del 1969
 Hair – singolo di Lady Gaga del 2011, dall'album Born This Way
Hair – singolo delle Little Mix del 2015